Puchar Ligi Francuskiej (fr. Coupe de la Ligue française) – cykliczne rozgrywki piłkarskie, przeprowadzane systemem pucharowym, organizowane corocznie (co sezon) w latach 1994–2020 przez Ligue de Football Professionnel (LFP) dla francuskich, męskich, profesjonalnych drużyn klubowych z Ligue 1 i Ligue 2.

Historia 
Protoplastami Pucharu Ligi Francuskiej były: Puchar Charlesa Drago (organizowany cyklicznie w latach 1953–1965 dla klubów zawodowych w czasie, gdy zespoły amatorskie walczyły w pierwszych rundach Pucharu Francji), Puchar Ligi Francuskiej (przeprowadzony dwukrotnie w latach 1963–1965) oraz bezpośrednio Puchar Lata (rozgrywany nieregularnie w latach 1982–1994).

Rozgrywki o Puchar Ligi Francuskiej – w ostatecznej formie – powołano do życia w 1994 r., zaś jego premierową edycję przeprowadzono w sezonie 1994/95. W pierwszym finale – zorganizowanym 3 maja 1995 na Parc des Princes – Paris Saint-Germain pokonał 2:0 SC Bastia. Pierwsze trzy spotkania finałowe (1995–1997) odbywały się na Parc des Princes, natomiast w latach 1998–2016 decydujące mecze rozgrywane były na Stade de France (pierwszy 4 kwietnia 1998 Paris Saint-Germain – Girondins Bordeaux 2:2, po dogrywce i 4:2 w serii rzutów karnych). Triumfator Pucharu Ligi Francuskiej miał zagwarantowane miejsce w Lidze Europy UEFA, a wcześniej w Pucharze UEFA. Pomimo znacznie wyższych nagród finansowych niż w Pucharze Francji i krótszej drogi awansu do europejskich pucharów, przez 26 edycji rozgrywki Pucharu Ligi Francuskiej nie zdołały ugruntować swojej pozycji marketingowo-medialnej, wobec czego 18 września 2019 zarząd LFP przegłosował ich zniesienie po zakończeniu edycji 2019/20.

Finały Pucharu Ligi Francuskiej 
 1963/64: RC Strasbourg – FC Rouen 2:0
 1964/65: FC Nantes – SC Toulon 4:1

Finały Pucharu Lata 
 1982: Stade Laval – AS Nancy 3:2
 1984: Stade Laval – AS Monaco 3:1
 1986: FC Metz – RC Cannes 2:1
 1991: Stade de Reims – Chamois Niortais 0:0 (po dogrywce), w serii rzutów karnych 4:3
 1992: Montpellier HSC – Angers SCO 3:1
 1994: RC Lens – Montpellier HSC 3:2

Finały Pucharu Ligi Francuskiej

Zwycięzcy

Przypisy 

!